Aethalochroa är ett släkte av bönsyrsor. Aethalochroa ingår i familjen Toxoderidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bönsyrsor
Aethalochroa